Osoby noszące nazwisko Gorham:
 Christopher Gorham – amerykański aktor telewizyjny i filmowy
 Graeme Gorham – kanadyjski skoczek narciarski
 Scott Gorham – amerykański gitarzysta i autor piosenek
Miejscowości w USA:
 Gorham – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Gorham – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Gorham – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Gorham – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Gorham – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Gorham – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Gorham – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Gorham – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
Gminy w USA:
 Gorham (ang. Gorham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Gorham (ang. Gorham Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Gorham (ang. Gorham Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Gorham (ang. Gorham Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton